Battle Hymns – album discografico dei Manowar del 1982
 Battle Hymns – album dei Suicide Machines del 1998